Eleonora van Leicester, ook bekend als Eleonora Plantagenet en Eleonora van Engeland, (Gloucester, 1215 - Montargis, 13 april 1275) was een dochter van koning Jan zonder Land en via haar huwelijk gravin van Leicester.

Biografie 
Eleonora van Leicester werd in Gloucester geboren als het jongste kind van koning Jan zonder Land en Isabella van Angoulême ten tijde van de Eerste Baronnenoorlog. Ze was nauwelijks een jaar oud toen haar vader in 1216 overleed. Het regentschap van de jonge Hendrik III, de oudere broer van Eleonora, werd gevoerd door Willem de Maarschalk en nog voor diens dood in 1219 werd Eleonora uitgehuwelijkt aan diens zoon William Marshal. Het tweetal huwde in 1224 in de nieuwe Tempelkerk in Londen. Hij overleed zeven jaar later en liet haar achter als weduwe. Het huwelijk bleef kinderloos.

Rond 1238 ontmoette ze Simon V van Montfort. Volgens kroniekschrijver Matthew Paris werd deze aangetrokken door haar schoonheid, elegantie en haar afkomst. Het tweetal werd verliefd op elkaar en in het geheim traden ze op 7 januari 1238 in het huwelijk in de koninklijke kapel van Palace of Westminster. Toen Eleanor in 1231 weduwe werd had ze een eed van kuisheid afgelegd en om pauselijke goedkeuring voor het huwelijk te krijgen ondernam Simon V een pelgrimage naar Rome. Na de overwinning van Simon van Montfort in slag bij Lewes, tijdens de Tweede Baronnenoorlog, in 1264 werd hij de facto de heerser van het koninkrijk. Een jaar later sneuvelde hij bij de slag bij Evesham en vluchtte Eleonora naar Frankrijk waar ze haar intrek nam in de abdij van Montargis alwaar ze tien jaar later overleed.

Kinderen 
Eleonora kreeg samen met Simon V van Montfort zeven kinderen:
Hendrik (1238-1265)
Simon VI (1240-1271)
Amalrik (1242/1243-1300), kanunnik in York
Gwijde (1244-1288)
Johanna (1248-1251)
Richard (1252-1266)
Eleonora (1258-1282), was gehuwd met Llywelyn ap Gruffyd

Voorouders

Bronnen 
  (1995): Who's Who in the Middle Ages Check. Barnes & Noble Publishing. .
  &  (1997): A Medieval Miscellany, McGill-Queen's Press. blz. 48. .
  e.a. (2000): Extraordinary Women of the Medieval and Renaissance World. Greenwood Press, Westport, Connecticut. .
  (1996): Simon de Montfort.

Huis Plantagenêt
Persoon in de 13e eeuw